Алексей Агарков:
 Агарков, Алексей Михайлович (1799—?) — дворянин XVIII века.
 Агарков, Алексей Михайлович (род. 1983) — член олимпийской сборной России по водному поло.